Conflict (englisch für „Konflikt“) steht für:
 Conflict (Band), eine britische Punk-Band
 Originaltitel des schwarzweiß-Thrillers Konflikt (Film) aus dem Jahr 1945
 Conflict: The Middle East Political Simulator, Krisensimulations-Computerspiel aus dem Jahr 1990
 Conflict: Desert Storm 2, Taktik-Shooter-Videospielreihe
 Conflict-Inseln oder Conflict Group, ein zu Papua-Neuguinea gehöriges Atoll

Siehe auch:
 Conflict 88